Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 15 и 17 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 8,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в вечерней программе 15 августа 2014 года. Действующий чемпион мира россиянин Александр Меньков, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, так и не смог восстановиться к чемпионату Европы: заняв 13 место в квалификации, он не пробился в финал.

Финал 

Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин прошли 17 августа 2014 года. Олимпийский чемпион 2012 года британец Грег Разерфорд одержал уверенную победу и впервые завоевал титул чемпиона Европы. Он совершил сразу 3 попытки, превышающие лучший результат серебряного призёра Луиса Цатумаса (самая далёкая — на 8,29 м), после чего отказался от двух заключительных прыжков. Эта победа стала продолжением отличного года Разерфорда, в ходе которого он сначала побил национальный рекорд, а затем выиграл золото Игр Содружества.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки